Фрустрация (лат. frustratio — «обман», «расстройство ожидания»):
 Фрустрация, в психологии —  психическое состояние человека.
 Фрустрация, в физике — расположение атомов или магнитных моментов в нетривиальных позициях.